Helter skelter – vidámparki játék: torony köré épített spirális csúszda.
Helter Skelter – a Beatles együttes 1968-as dala
Helter Skelter – a Mötley Crüe együttes dala
Helter Skelter - A pokol csúszdája – 1976-os film Charles Mansonról, Tom Gries rendezésében
Helter Skelter – 2004-es film Charles Mansonról, John Gray rendezésében